Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2011 var uppdelat i  
 Stora Inne-SM den 26  och 27 februari i Frölundahallen i Göteborg samt 
 Inne-SM Mångkamp den 12 och 13 februari i Stadium Arena i Norrköping.

Tävlingen var det 46:e svenska inomhusmästerskapet.

Vid årets inomhus-SM ändrades vikterna i grenen viktkastning för män från tidigare 18,0 till 15,88 kg och för kvinnor från 10,0 till 9,08 kg.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 2011
Friidrottstävlingar
Inomhus 2011
Friidrottsåret 2011
Sportevenemang i Göteborg
Sport i Norrköping